В Татарстане есть село Айбаш.

Айбаши — село в Старомайнском районе Ульяновской области. Входит в Матвеевское сельское поселение.

Название 
Этимология топонима: «Айбаши» с (тюрк.):

первый вариант: «Ай» — луна, месяц; «Баш» — голова; что означает — «Светлоголовые»;

второй вариант: «Айбаш» — мужское имя, «мальчик рождённый в начале месяца», в древности считалось, что одарённый.

География 
Село расположено в 35 км от райцентра Старая Майна и в 80 км от областного центра Ульяновск. На левом низменном берегу реки Утка (приток Волги).

История 
Айбаши основано в 1685 году, когда сюда переселился мордвин из деревни Чюварлей Алатырского уезда и 6 выходцев из деревни Бессоновой Казанского уезда и дали название Айбашевский выселок.

В 1698-99 гг. по указу Пётра I их выселили под поселение шляхтичей. Затем сюда переселили крепостных крестьян помещика Наумова и обнавлённую деревню назвали Загудаевкой.

В 1859 году деревня Айбаши (Айбашевский выселок, Загудаевка) вошла в состав 1-го стана Спасского уезда Казанской губернии.

В 1861 году деревня вошла в состав Жедяевской волости.

В 1914 году началась Первая мировая война, с которой не вернулись жители села.

В 1918 году в деревне образован сельский Совет.

В 1920 году, при образовании ТатАССР, село вошло в состав Мелекесского уезда Самарской губернии.

В 1928 году — в составе Старомайнского района Средне-Волжской области.

В 1930 году в деревне образован колхоз «Путь к Коммунизму», но в этом же году упразднён Айбашский сельсовет и колхоз стал относиться к Кокрятскому сельскому Совету. Открылась начальная школа (закрыта в 1970-х годах), организован Лесхоз и пасека.

На 1931 год — в составе Кокрятского с/с Чердаклинского района Средневолжского края.

В 1930-х годах при всеобщей Коллективизация в СССР прошли массовые репрессии.

В 1941 году началась Великая Отечественная война, с которой не вернулись 43 жителя села.

В 1943 году — в составе Ульяновской области.

В 1953 году, при укрупнении с/с, Айбаши вошла в состав Жедяевского с/с.

В 1958 году Айбашинский колхоз «Путь к Коммунизму» присоединён к Матвеевскому колхозу «Память Ильича», а в 1963 году этот колхоз сменил название и стал называться «Имени Крупской».

В 2005 году — в составе Матвеевского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
Сельское хозяйство. Две улицы: ул. Куркина (бывшая Новая) и Магистральная ул. (бывшая Кустовка).

Транспорт 
Просёлочные дороги, выезд на автодорогу местного значения 73К-1428.

Примечания

Литература 
 
М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 110.

Ссылки 
 МО Матвеевское сельское поселение Старомайнского района Ульяновской области
 История Айбаш Матвеевского сельского поселения
 Кадастровая карта села Айбаши 
 Село Айбаши // Выписка из ЕГРН //

Населённые пункты Старомайнского района